Читадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Георгий (Гиго или Гола) Читадзе — активный деятель народнического движения, прототип рассказа Горького «Ошибка»
 Читадзе, Карло Спиридонович (1929—не ранее 1971) — электромонтер Хашурского участка энергоснабжения, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда.
 Читадзе, Мария Семёновна — депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва
 Читадзе, Нодар — солист ансамбля «Орэра»
 Читадзе, Пётр Николаевич — депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва
 Читадзе, Шио Алексеевич (1873—1906) — грузинский литератор, педагог и общественный деятель